Zentralslowenien steht für:

 Krain, eine dem Herzogtum Kärnten vorgelagerte Mark
 Osrednjeslovenska, eine statistische Region in Slowenien, deutsch Zentralslowenien